Wicina – wieś w województwie lubuskim
 Wicina (stanowisko archeologiczne) – na terenie wsi Wicina
 Wicina (statek) – używany na Niemnie od XIV do XIX wieku